Горадиль () — село в Горадильском административно-территориальном округе Апшеронского района Азербайджана.

Этимология 
Название дано по близлежащей одноименной горе. Название происходит от татского слова оура (крепость) и арабского тел (возвышенность, холм, гора), то есть — возвышенность с крепостью.

История 
Село основано переселенцами из сел Бинагады и Масазыр.

Село Горадиль в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Горадильскому сельскому обществу Бакинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Бинагады Бакинского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году населенный пункт передан Бакинскому городскому совету Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 года село Горадиль входило в Фатмаинский сельсовет Кировского района города Баку Азербайджанской ССР.

4 января 1963 года село передано в состав новообразованного Апшеронского района. Согласно административному делению 1977 года село входило в Фатмаинский сельсовет Апшеронского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Фатмаинского административно-территориального округа был учрежден Горадильский муниципалитет Апшеронского района.

В 2001 году из Фатмаинского АТО выделен новый, Горадильский административно-территориальный округ.

География 
Горадиль расположен на берегу Самур-Апшеронского канала.

Село находится в 18 км от райцентра Хырдалан и в 22 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Горадиль.

Село находится на высоте 42 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 333 человека, все — таты, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается растениеводством и птицеводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,8 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены птицефабрика, 2 почтовых отделения, средняя школа, клуб, библиотека, врачебный пункт, мечеть.

Примечания 

Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)